Diese Liste enthält die Grabstätten der Päpste.

Gegenpäpste sind im Folgenden hellgrau hinterlegt.

(Hl.) = heiliggesprochen
(Sl.) = seliggesprochen

Siehe auch 
 Liste der Päpste

Weblinks 
 Vatican History

Anmerkungen 

Papste
Grabstatten
!Grab
!Papste